

Transport 
Cargo peut désigner :
 cargo, un navire destiné à transporter des marchandises, le nom correct est navire de charge ;
 cargo, les marchandises transportées, les noms plus habituels sont cargaison, fret ou chargement ;
 compagnie aérienne cargo, une compagnie aérienne spécialisée dans le transport de marchandises par avion-cargo.

Arts 

 Cargo, un single d'Axel Bauer sorti en 1983 ;
 Cargo, un album du groupe de rock australien Men at Work sorti en 1983 ;
 Cargo, une série de bande dessinée publiée à partir de 1983.

Plusieurs films :
 Cargo, (1981) de Serge Dubor ;
 Cargo, (1990) de François Girard ;
 Cargo, (2006) de Clive Gordon ;
 Cargo, (2009) d'Ivan Engler et Ralph Etter ;
 Cargo, (2017) de Gilles Coulier ;
 Cargo (2017), de Ben Howling et Yolanda Ramke (remake du court métrage de 2013) ;
 Cargo (2019), film de science-fiction indien.

Cargo est aussi le nom de salles de spectacles :
 Le Cargö, une salle de musiques actuelles situé à Caen ;
 Cargo, l'ancien nom de la maison de la culture de Grenoble appelée MC2 depuis 2004.

Autres 
 Riz cargo, le riz complet
 Culte du cargo, une parabole sur les démarches irrationnelles dans les approches pseudo-scientifiques des situations
 Cargo, un gestionnaire de paquets du langage de programmation Rust

Homonymie de titre